Kolla kan syfta på:

 Kolla! – en tävling för illustratörer och grafiska formgivare
 Kolla (djur) – ett släkte av insekter
 Kolla, Raumo – en tätort i Raumo i Satakunta
 Kolla (folk) – ett inkafolk
 Desa Kolla – en administrativ by, Jawa Timur, Indonesien